Personas con el apellido Agostinelli:

 Adelina Agostinelli (1882–1954), cantante soprano y docente italiana
 Alejandro Agostinelli (n. 1963), periodista argentino